Аммо́ний, сын Ге́рмия (; ; 440—520) — античный философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма, ученик Прокла Диадоха.

Аммоний Гермий — сын Гермия Александрийского и Эдесии. Гермий Александрийский умер, когда Аммоний был ещё ребёнком; достигнув совершеннолетия, Аммоний, вместе с братом Гелиодором, в сопровождении Эдесии, отправился в Афины заниматься философией у Прокла. Вернувшись в Александрию, Аммоний стал во главе Александрийской школы и преподавал Платона и Аристотеля до конца жизни.

По сообщениям Дамаския, во время нападок христиан на язычников, имевших место во второй половине 480-х, Аммонию пришлось пойти на уступки местным христианским властям, чтобы получить позволение продолжать свои лекции. (Дамаский, который за это Аммония осуждает, тем не менее, не сообщает, на какие именно уступки Аммонию пришлось идти.) По сообщениям Олимпиодора Младшего известно, что Аммоний таким образом продолжал преподавание до 515.

Аммоний также занимался астрономией; читал лекции по Птолемею и написал трактат об использовании астролябии.

Известные ученики Аммония — Асклепий Тралльский, Дамаский, Олимпиодор Младший, Симпликий, Иоанн Филопон.

Сочинения 

От многочисленных сочинений Аммония сохранились только комментарии к «Об истолковании» Аристотеля. Аммонию спорно приписывается комментарий к «Введению» Порфирия. Сохранились записи лекций Аммония по Аристотелю:

 по «Категориям» (анонимн.)
 по «Аналитикам Первым» (анонимн.)
 по «Метафизике», кн. I—IV (Асклепий Тралльский)
 по «Никомаховой Этике» (Асклепий Тралльский)
 по «Аналитикам Первым» (Иоанн Филопон)
 по «Аналитикам Вторым» (Иоанн Филопон)
 по «О возникновении и уничтожении» (Иоанн Филопон)
 По «О душе» (Иоанн Филопон)

Источники

Литература 
Издания (в серии «Commentaria in Aristotelem Graeca»), английские переводы (в серии «»):
 Аммоний, комментарий на «Введение» Порфирия:
 текст: CAG. Vol. 4 pt. 3 (1891)
 Аммоний, комментарий к «Категориям» Аристотеля:
 текст: CAG. Vol. 4 pt. 4 (1895). 185 p.
 англ. пер.: Ammonius, On Aristotle Categories, S. M. Cohen, and G. B. Matthews (trans.), London, Ithaca, NY: Duckworth and Cornell University Press, 1991.
 Аммоний, комментарий к «Об истолковании» Аристотеля:
 текст: CAG. Vol. 4 pt. 5 (1897)
 англ. пер.:
 Ammonius, On Aristotle On Interpretation 1.1-8, D. Blank (trans.), London, Ithaca, NY: Duckworth and Cornell University Press, 1996.
 Ammonius, On Aristotle on Interpretation 9, D. Blank (trans), with Boethius, On Aristotle On Interpretation 9, N. Kretzmann (trans.), London, Ithaca, NY: Duckworth and Cornell University Press, 1998.
 Аммоний, комментарий к кн. 1 «Первой аналитики» Аристотеля:
 текст: CAG. Vol. 4 pt. 6 (1899)

Ссылки 
 Статья и библиография (англ.)

Персоналии по алфавиту
Неоплатоники
Философы VI века